Fela steht für

 Feldlazarett
 Lalrin Fela (* 1990), indischer Fußballspieler